Polos est un sophiste sicilien du .
 « Polos » est un nom parfois utilisé pour le Titan Céos.
 Le  est une couronne antique, attribut divin.
 Un polos est un instrument astronomique servant à indiquer les solstices, les équinoxes et les heures.

Voir aussi